Wicko ist der Name von drei Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Wicko (Powiat Lęborski) (Vietzig, Kreis Lauenburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wicko (Międzyzdroje) (Vietzig, Kreis Usedom-Wollin/Pommern)
 Wicko (Postomino) (das ehemalige und heute nicht mehr existente Dorf Vietzke, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:
 Wicko Morskie (Vietzkerstrand, Kreis Schlawe/Pommern)
 Wicko (See) (Vietzker See)
 Wicko Wielkie (Großer Vietziger See)
 Wicko Małe (Kleiner Vietziger See)
 Wiko
 Vico
 Witzko